Michel Cliquet (né à Bruxelles le ) est un écrivain et une personnalité culturelle belge francophone vivant à Liège (Belgique).

Œuvre 
 La chandelle à deux bouts, poèmes, Éd. M.C., Paris, 1991
 La Lune anthropophage, nouvelle, Éd. L’Arbre à Paroles, Amay, 1993
 Voyage de papier, poèmes, Éd. M.C., Paris, 1993
 Fricx, monographie, Éditions de l’Acanthe, Namur, 1994
 Embrasser le silence, poèmes, Éditions de l’Acanthe, Namur, 1996
 Enocuhaid et Eatainn, conte, Éditions de l’Acanthe, Namur, 1996
 En lettres amarante, correspondance, Éditions de l’Acanthe, Namur, 1996
 Sous l’écorce l’ivresse, poèmes, Éditions de l’Acanthe, Namur, 1997
 Entre l’âme et le fil, poèmes, Éditions Caractères, Paris, 2000
 Tu es tout simplement venue, chansons (CD) interprétées par Bernard Degavre, Éditions Mélimélo, Bruxelles, 2000
 Le vide, la plainte, poèmes, Éditions Chantepleure, Bruxelles, 2000
 Je soussigné rebelle, poèmes, Editions Bohr-Deloo, 2003
 Le pèlerin des aubes, poèmes, Memory Press, Erezée, 2004
 Paludier des mirages, Éditions de l’Acanthe, Tournai, 2004
 Le jardin sous les brumes, poèmes, Éditions Librairie-Galerie Racine, Paris, 2004
 Parole en transhumance, poèmes, Éditions l’Épi de seigle, Lambersart (France), 2004
 De pénombre et d’obscur, poèmes, Éditions Les Pierres, Tournai, 2004
 Aux portes du silence, récit de voyage, Éditions Muse, Saarrebruck (Allemagne), 2014
 Fisterra blues, carnet d’initiation d’un chemineau de Compostelle, Éditions Academia-l’Harmattan, Louvain-la-Neuve, 2016

Bibliographie 
 Michel Cliquet, paludier des mirages, monographie (tome 1 : bio-bibliographie & lectures / tome 2 : nouvelles / tome 3 : chansons / tome 4 : poèmes), portrait de l’auteur par Émile Maeyens, Éditions Acanthe, Tournai, 2003

Distinctions 

Médaille d'or de poésie comme reconnaissance de l'Académie wallonne des Arts à Charleroi, en 1992.

Collaborations 

 Collaborateur aux éditions de L’Arbre à Paroles en 1992 
 Cofondateur de la revue de poésie L’Arbre à Plumes en 1993
 Fondateur et rédacteur en chef des Éditions de l’Acanthe de 1993 à 2006
 Fondateur et rédacteur en chef du magazine Acanthe de 1999 à 2006
 Fondateur et conservateur honoraire de la Poémathèque Henri Falaise depuis 2002

Notes

Liens externes 
 
 Site personnel
 

Écrivain wallon
Écrivain belge francophone
Naissance en juillet 1947
Naissance à Bruxelles au XXe siècle